«А у нас во дворе…» — российский 20-серийный фильм.

Первый сезон из 12 серий был показан в 2017 году. Премьерный показ второго 8-серийного сезона стартовал на Первом канале 25 марта 2019 года.

Сюжет 
В московском дворе живёт бывший милиционер Владимир Калёный, отправленный в отставку по ранению. Без любимой работы, разведённый, мизантроп без друзей, с одной только собакой (по кличке Пиночет) из близких существ, он целыми днями топит свою грусть в алкоголе. В подвале его дома поселяется узбечка Мавлюда, приехавшая в Москву на поиски своего пропавшего мужа, и чтобы прокормить оставшихся в Самарканде троих детей, она, хоть и врач по образованию, но здесь смогла устроиться только дворником. Эти разные по характеру и складу ума люди, чьё знакомство началось с конфликта, неожиданно становятся удивительно успешным дуэтом, распутывающими разные связанные с жителями двора дела, среди которых и настоящие преступления.

В ролях 
 Сергей Пускепалис — Владимир Сергеевич Калёный, отставной полицейский, бывший следователь по особо важным делам
 Равшана Куркова — Мавлюда Эргашевна Эдгарова, дворничиха, мигрант из Узбекистана, бывшая врач санэпиднадзора
 Амаль Банкиров — Фархад-Федя
 Ирина Луковская — Нина Калёная
 Александр Назаров — Геннадий, второй муж Нины
 Евгения Калинец — Полина Владимировна Калёная, дочь Калёного
 Александр Чернявский — Виктор Владленович Неберухин, майор полиции
 Максим Емельянов — Алексей Рукавишников, лейтенант полиции, участковый
 Ричард Бондарёв — Вирта, бывший футболист
 Алексей Шемес — Виктор
 Сайдо Курбанов — Максуд Максудович Мансуров
 Анна Уколова — Леся
 Дарья Екамасова — жена Самира
 Тамара Спиричева — баба Саня
 Гавхар Закирова — мать Мавлюды
 Роза Хайруллина — Роза Каримовна Умарова
 Ангелина Римашевская — Алтынай
 и другие

Съёмки 
Идея сериала задумана в 2010 году, но от предложенного сценария каналы отказывались, и только через два года он был принят в производство директором студии АТВ А. Малкиным. Первые четыре серии снимались летом 2012 года практически на деньги студии, затем Первый канал дал средства на продолжение съёмок, и в 2014 году было отснято ещё 8 серий. Съёмки затягивались из-за графика исполнителя главной роли Сергея Пускепалиса, и первый сезон был готов только в 2017 году.

Равшана Куркова настоятельно добивалась роли в сериале, и режиссёр в итоге взяла её, сценарий специально был переписан под актрису.

Съёмки проходили в Москве, во дворе дома рядом с Крутицким подворьем на Симоновском валу с красивым видом на Москву-реку, а финал картины снимали в Ташкенте.

Второй сезон снимали в Москве и в Крыму, который изображал Узбекистан.

Критика 
В 2017 году сериал вошёл в ТОП-10 самых популярных в России сериалов среди отечественных и зарубежных проектов, заняв восьмое место: рейтинг «ivi.ru» — 6,9 балла, «КиноПоиск» — 7,2 балла, при этом по версии портала «Кино Mail.Ru» сериал занял третье место. Среди российских сериалов в просмотрах сервиса «ivi.ru» сериал занял второе место в 2017 году.

Отмечается, что это первый на федеральном телевидении сериал о жизни мигрантов, до него в 2013 году вышел сериал «Последний из Магикян» (СТС), в 2014-м — «Дружба народов» (ТНТ).

Высокую оценку сериалу дал заведующий отделом культуры журнала «Огонёк» критик Андрей Архангельский, назвав его — «сериал про настоящих людей», и отметивший:
Качество сериала складывается не из декораций или количества вложенных денег, а из предоставленной нам возможности самим «додумать». Поразительно, но по размышлении приходишь к выводу, что этот сериал даже не столько о межнациональных отношениях — они тут просто на первом плане, — сколько об универсальном, о любви и одиночестве. Правда, у нас снимают массу сериалов о любви, но в результате получается клюква, потому что о больших чувствах нельзя снимать в лоб — в искусстве это не работает, а здесь герои свою любовь и одиночество как бы «носят с собой», молчат о них, но именно потому чувства и становятся выпуклыми. Фокус нехитрый, но в наших краях почти забытый, оттого и ценный.

Награды 
 Сергей Пускепалис — Премия «Золотой орёл» 2018, в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении».

Комментарии

Примечания

Источники 
 Следствие ведут чужаки. Андрей Архангельский увидел в сериале «А у нас во дворе…» настоящих людей // Журнал «Огонёк» № 22 от 5 июня 2017, стр. 34
 «А у нас во дворе…»: почему нельзя пропустить сериал // Первый канал, 2017
 Перанов Олег — Сергей Пускепалис: Мой герой в «А у нас во дворе» вообще людей не любит // «Собеседник», № 20, 1 июня 2017
 Мигранты с нашего двора // Эхо Москвы, 11 июня 2017

Ссылки 
 Описание серий 1-го сезона
 Описание серий 2-го сезона

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы на русском языке
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2017 году
Телесериалы России, завершённые в 2019 году
Мелодраматические телесериалы России
Детективные телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы на русском языке
Фильмы об иммигрантах